Doc Long kan syfta på:

 Clarence Long (1908–1994), amerikansk politiker, kongressledamot 1963–1985
 George S. Long (1883–1958), amerikansk politiker, kongressledamot 1953–1958, bror till Huey och Earl Long